Lindsay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David C. Lindsay
 George Edmund Lindsay
 William Lauder Lindsay